Alla parola Villette e ai suoi derivati Le Villette, La Villette, Villettes, Les Villettes possono corrispondere vari significati:

Architettura 
 Villette a schiera – tipologia edilizia abitativa
 Castello di Villette – castello nel comune francese di Condécourt nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Castello di Villette – castello nel comune francese di Glaire nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)

Letteratura 
 Villette – romanzo di Charlotte Brontë.

Persone 
 Madame de Villette (1584-1663) – istitutrice francese
 François Villette (1621-1698) – ingegnere francese
 Philippe Le Valois, marchese di Villette-Mursay (1632-1707) – militare francese
 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay contessa di Caylus (1672-1729) – scrittrice francese
 Charles de Villette (1736-1793) – scrittore e politico francese
 Gabriel-François Villette (1744 circa-post 1809) – militare e medico francese
 Arthur Villettes (fl. 1746-1765) – diplomatico britannico
 Louis Marc Antoine Rétaux de Villette (1759-?) – falsario e avventuriero francese
 Eugène Villette (1826-1895) – fotografo francese
 Élodie La Villette (1848-1917) – pittore francese
 Pierre Villette (1926-1998) – compositore francese

Geografia

Francia

Comuni 
 Villette – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Lorena)
 Villette – comune francese nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Villette-d'Anthon – comune francese nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Villette-de-Vienne – comune francese nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Villette-lès-Arbois – comune francese nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Villette-lès-Dole – comune francese nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Villette-sur-Ain – comune francese nel dipartimento dell'Ain (Rodano-Alpi)
 Villette-sur-Aube – comune francese nel dipartimento dell'Aube (Champagne-Ardenne)
 Villettes – comune francese nel dipartimento dell'Eure (Alta Normandia)
 La Villette – comune francese nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Les Villettes – comune francese nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia)

Ex comuni 
 Villette – ex comune francese incorporato nel comune di Glaire nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Villette – ex comune francese incorporato nel comune di Montgaillard nel dipartimento del Tarn (Midi-Pirenei)
 Villette – ex comune francese incorporato nel comune di Muille-Villette nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 La Villette – ex comune francese incorporato nel comune di Parigi (Île-de-France)

Quartieri e frazioni 
 Villette – frazione del comune francese di Aime nel dipartimento della Savoia (Rodano-Alpi)
 La Villette – quartiere del III arrondissement di Lione (Rodano-Alpi)
 La Villette – quartiere del III arrondissement di Marsiglia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Villette – quartiere (già comune autonomo) del XIX arrondissement di Parigi (Île-de-France)
 Cimitero della Villette – cimitero parigino nel quartiere di La Villette
 École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette – istituto universitario parigino nel quartiere di La Villette
 Bassin de la Villette – lago artificiale parigino nel quartiere di La Villette
 Mattatoio della Villette – mattatoio parigino nel quartiere di La Villette
 Parc de la Villette – parco cittadino parigino nel quartiere di La Villette
 Porte de la Villette – porta cittadina parigina nel quartiere di La Villette
 Porte de la Villette – stazione della metropolitana di Parigi nel quartiere di La Villette

Italia 
 Villette – comune italiano nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Le Villette – quartiere del comune italiano di Crema nella provincia di Cremona (Lombardia)

Svizzera 
 Villette – frazione del comune svizzero di Anières (Canton Ginevra)
 Villette – frazione del comune svizzero di Bagnes nel distretto di Entremont (Canton Vallese)
 Villette – quartiere della città svizzera di Berna nel circondario amministrativo di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Villette – ex comune svizzero incorporato nel comune di Bourg-en-Lavaux nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Villette – quartiere della città svizzera di Thônex (Canton Ginevra)

Trasporti 
 Villette – stazione della metropolitana di Charleroi, in Belgio
 Porte de la Villette – stazione della metropolitana di Parigi, in Francia